Джем Байоглу (; род. 17 февраля 1977, Измир) — фотограф и визуальный художник, известен своими портретами знаменитостей и портретами изобразительного искусства, созданными с помощью уникальной техники освещения и цветов.

Ранняя жизнь и карьера фотографа 
Родился и вырос в Измире, Турция в 1977 года. В этом городе он получил образование от начальной школы до университета. Затем в 1998 году окончил Университет Девятого сентября и начал работать в семейном бизнесе.

Интерес к фотографии появился в раннем возрасте с проектора, показывающего красочные позитивные фильмы.

С 1994 по 2000 году Джем сформировал группу со своими друзьями и начал играть на гитаре. В 2001 году отправился в Австралию для изучения английского языка и купил свой первый цифровой фотоаппарат. В 2006 году он в первые выпустил альбом под названием «Teselli», состоящий из его собственных композиций. После этого он продолжал интересоваться музыкой и фотографией, как хобби.

В 2011г до открытия своей первой фотостудии в Измире, он продолжал свою карьеру в семейном бизнесе.

В 2013 году Джем создал серию фотографий, находясь под сильным впечатлением от историй о домашнем насилии, в поддержку кампании «One Billion Rising» («Восстание на один миллиард»), основанной американской феминисткой и драматургом Евой Энслер. Сериал известный как «One Billion Suffers» («Один миллиард страдальцев»), впервые в мире был представлен на виртуальной выставке в Facebook. Виртуальная выставка транслировалась в течение четырнадцати дней и в конце этого периода была удалена, со всеми фотографиями, лайками и комментариями на странице, чтобы привлечь внимание к боли и исчезновению. Для Джема, серия «Один миллиард страдальцев» явилась мощным инструментом, позволившим рассказать миру о проблеме насилия и стала началом позитивных изменений в обществе.

Некоторые работы из его серии были выставлены на совместной выставке What Color Is Abuse, организованной художником-активистом Джо Стейном в Дюрене, Германия. Она была создана с участием тринадцати художников из разных стран. Первая выставка состоялась в церкви в городе Дюрен в 2013 году. Одной из фотографий Джема Байоглу на этой выставке была обложка журнала Weisser Ring, изданного в Германии.

С 2013 года он снимал фотографии, музыкальные клипы и рекламные ролики для многих известных имен и брендов. В 2017 году для проекта социальной ответственности «Ten Thousand Warm Hearts», запущенный компанией Forum Bornova Mall, он снял рекламный ролик и получил золотую медаль в категории ICSC Solal Marketing 2017 Awards / Corporate Social Responsibility, проходившей в Вене.

В 2019 году его произведения изобразительного искусства впервые были представлены в Европе на выставке ParisMaison et Objet. У Байоглу в основном три разных серии художественных фотографий, и одна из них очень уникальна и впечатляет. Его серия «Sinful Colors» не использует каких-либо значительных дополнений! «Sinful Colors» исследует цветовые схемы. Общий эффект был описан как «like a nightmare form of A Midsummer Night’s Dream riding on an erotic undercurrent.» («кошмарная форма Сна в летнюю ночь на эротическом потоке»).

Стиль 
Техники и композиции художественных фотографий и работ Джему напоминают стиль художников периода барокко, которые используют асимметрию против симметрии, криволинейные формы против геометрических форм и не признают правила и принципы классических работ.

Работы

Серия художественных фотографий 
 Sinful Colors
 Berceste
 Underland

Обложки Музыкального Альбома, сделанные в Байоглу 
 Teoman — Eski Bir Rüya Uğruna
 İskender Paydaş — Zamansız Şarkılar II
 Ferman Akgül — İstemem Söz Sevmeni
 Pamela Spence — Aslanlar Gibi
 Cenk Eren — Repertuvar Tanju Okan Şarkıları
 Cenk Eren — Repertuvar Selda Bağcan Şarkıları
 Volga Tamöz — No2
 Grup Mecaz — Heybe
 Gamze Matracı — Balkantoloji
 Yılmaz Kömürcü — Yeni Aşk
 Yıldız Hazel — Seve Seve
 Gizli Özne — Yalancı Şair

Обложки Книги, сделанные Байоглу 
 Hüseyin Mutlu Akpınar — Bir Baskan Bir Sehir Bir Ask
 Ferman Akgül — Osmanli Cadisi Tirnova (inner cover photos)

Фотографические выставки 
 One Billion Suffers (Персональная выставка о насилии в отношении женщин, состоящих из четырнадцати фотографий)
 What Color Is Abuse (Выставка «Насилие в отношении женщин» с участием тринадцати художников из разных стран)

Музыкальные клипы и рекламные ролики руководством Байоглу 
 Ferman Akgül — İstemem Söz Sevmeni
 Yıldız Hazel — Seve Seve
 Kenan Doğulu — Swings With Blue In Green Big Band Concert
 Folkart — October,29 Karsiyaka-Göztepe Friendship Commercial Film
 Forum Bornova Mall — Ten Thousand Warm Hearts

Образ 
Байоглу представлен в Cobra Art Gallery в Нидерландах

Рекомендация

Ссылки 
 
 Sabah — Cem Bayoğlu Interview: Fotoğrafları Konuşturan Adam
 Diva Magazine — Cem Bayoğlu Interview